

Astronomia
 Cratere Văcărescu – cratere sulla superficie di Venere

Persone
 Văcărescu – famiglia nobile della Valacchia
 Elena Văcărescu – scrittrice, poetessa e traduttrice rumena
 Iancu Văcărescu – poeta, scrittore e drammaturgo romeno
 Ienăchiță Văcărescu – filologo, poeta e storico romeno